Брани́цькі або Брані́цькі () — польські шляхетські та магнатські роди. Відомі чотири роди Браницьких — гербів Голобок, Гриф, Корчак та Яніна, що мали цілком різне походження. Найстаровиннішим з цих родів є рід Браницьких герба Гриф.

Браницькі герба Голобок 

Ян, протопласта Браніцьких герба Голобок, мав бути сином Пйотра Цебровського, а з братом Пйотром у 1441 році поділити спадок батька.

Представники:
 Пйотр — суддя земський львівський
 Катажина (1690 — ?)

Браницькі герба Гриф 

Рід Браницьких герба Гриф є гілкою магнатського  і походить з Браніце та Рущі — давніх місцевостей поблизу Кракова, що нині розташовані в межах міста.

На відміну від Потоцьких чи Калиновських політичної ваги Браницькі набули досить пізно — на початку XVII століття. Саме тоді вони стали власниками величезних маєтків у Червоній Русі (Галичині) та на Поділлі.

Початок могутності роду Браницьких поклав Ян Клеменс Браницький — надвірній маршалок коронний. Саме з ним та його сином Стефаном Миколаєм пов'язаний процес розширення земельних володінь родини і придбання впливу при королівському дворі.

У другій половині XVIII століття Ян Клеменс Браницький ІІІ, названий так на честь діда, єдиний син Стефана Миколая, домігся найвищої військової посади в Речі Посполитій — став у 1752 році великим гетьманом коронним і залишався ним 19 років. До цього він служив у Франції, одержав звання генерала артилерії. У 1767 році Ян Клеменс активно співпрацював у Радомській конфедерації. Він не мав дітей і після його смерті у 1771 році ця гілка роду Браницьких згасла.

Представники:
 Ян — каштелян велюнський (1246)
 Сулько — воєвода краківський (1260—1263)
 Теодор — воєвода краківський (1288)
 Григорій — каштелян радомський (1450—1457)
 Петр — каштелян бецький (1469—1472)
  (1534–1595) — краківський ловчий
 Анна (? — 1639)
 Станіслав (1574–1620) — мечник королівський (1605)
  (? — 1657) — краківський підкоморій
 Станіслав (? — 1680)
  (1624–1673) — надвірній маршалок коронний
 Констанція Текла (1624–1673)
  (1640–1709) — великий стольник коронний, підляський воєвода
 Ян Клеменс Браницький ІІІ (1689—1771) — великий гетьман коронний (1752–1771), засновник міста Білосток
 Урсула (1700–1761)
 Ельжбета (? — 1746)
 Констанція

Маєтності:
 Палац Браницьких у Білостоці
 Палац Браницьких у Варшаві
 Палац Браницьких у Хорощі

Браницькі герба Корчак 

Рід Браницьких герба Корчак походить з Любельщизни. Був представлений на Брацлавщині та Поділлі.

Першим видатним представником цього роду став Францішек Ксаверій (1730–1819), який, завдяки дружбі молодості з королем Станіславом Августом Понятовським, зробив стрімку кар'єру та отримав значні земельні володіння. У травні 1766 він був призначений ловчим коронним, у 1768 — отримав у довічне володіння Любомльське староство, де 1782 року збудував палац-резиденцію — Любомльський палац Браницьких. 1773 року Францішка Ксаверія було призначено польним гетьманом коронним, а вже 8 лютого 1774 — великим гетьманом коронним. Він обіймав цю посаду 19 років — до 1793. В 1781 у Санкт-Петербурзі Францішек Ксаверій Браницький одружився з племінницею Потьомкіна, улюбленою камер-фрейліною Катерини II — Олександрою Енгельгардт. До магнатських володінь подружжя на території нинішньої України входили міста Біла Церква і Сквира, а також 134 села з населенням понад 40 тисяч осіб. Головною резиденцією був маєток у Білій Церкві, тут Олександра Браницька заклала вишуканий дендрологічний парк «Олександрія».

Жовтневий переворот більшовиків призвів до втрати Браницькими їхніх маєтностей, влади та занепаду роду. Останнім представником роду Браницьких герба Корчак був . Він мав три дочки і жодного сина, помер у 1947 році.

Представники:
  (1484–1544) — Латинський єпископ Кам'янця-Подільського (1535–1538), Холмський латинський єпископ (1538–1539), познанський РКЦ, коронний референдар
 Станіслав — можливо, брат єпископа
 Юзеф — галицький каштелян, маршалок () під час Генеральної конфедерації 1717 року
 Петро Франциск (? — 1762) — брацлавський каштелян
  (1734–1800) — політична діячка, мати Казимира Нестора Сапєги
 Францішек Ксаверій (бл.1730–1819) — Великий гетьман коронний Речі Посполитої (1774–1793)
 Олександр (1780–1798)
 Катажина (1781–1820) — дружина Станіслава Потоцького
 Владислав Гжегож (1783–1843) — державний діяч, генерал від інфантерії російської служби
  (1816–1879) — фінансист
 Августин (1854–1905)
 Еліза (Ельжбета) (1820–1876) — дружина поета Зигмунта Красінського
  (1821–1877) — колекціонер, мандрівник, власник замку в Сухій-Бескидзькій
 Владислав (1848–1914)
  (1873–1934) — дружина Здислава Любомирського
 Юлія (1879–1929)
 Роза (1881–1953)
 Софія Катажина (1821–1886)
 Костянтин Гжегож (1824–1884) — натураліст, колекціонер і мандрівник
  (1864–1926) — мандрівник, колекціонер
  (1892–1947) — останній власник Вілянівського палацу у Варшаві до його націоналізації
 Марія Хелена (1923–1989)
  (нар. 1924) — остання з живих представників роду Браницьких герба Корчак
 Беата Марія (1926–1988) — учасниця Варшавського повстання
 Катажина (1825–1907) — відома колекціонерка предметів мистецтва, меценатка Ягеллонського університету
  (1826–1884)
 Марія Розалія (1863–1941)
 Софія (1790–1879) — дружина Артура Станіслава Потоцького
 Ельжбета (1792–1880) — дружина Михайла Воронцова
 Володимир (? — 1812)

Маєтності:
 Літній палац Браницьких у Білій Церкві
 Зимовий палац Браницьких у Білій Церкві
 Білий палац у Варшаві
 Вілянівський палац у Варшаві
 Палац Браницьких у Варшаві на вулиці Нови свят
 Замок у Сухій-Бескидзькій
 Палац Потоцьких у Натоліні

Браницькі герба Яніна 

Браницькі герба Яніна походять з Браніц Люблінського воєводства.

Представники:
 Адам, Єнджей — згадані 1539 року
 Єнджей — близько 1632 року підписав вибір королем Владислава IV
 Людвік, Казімєж — близько 1647 року підписали вибір королем Яна ІІ, як представники Люблінського воєводства
 Юзеф — близько 1673 року підписав вибір королем Яна III Собеського

Примітки

Посилання 

 Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва 
 Історія розвитку родів Браницьких гербів Гриф і Корчак

Джерела 
 Перерва В. С. Графи Браницькі: підприємці та меценати.— Біла Церква : Вид. Пшонківський О. В., 2010. — 269 с. — ISBN 978-966-2083-77-4.
 Томазов В. В. Браницькі  // 
 Чернецький Є. Браницькі. — Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2011. — 736 с. — ISBN 978-617-604-001-9.
  Усенко П. Г. Браницький Франциск-Ксаверій  // 
 Gajl T. Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku. — Gdańsk : L&L, 2007. — S. 414. — ISBN 978-83-60597-10-1. 
 Niesiecki K. Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Wszystkich Kathedr, Prowincyi y Rycerstwa Kleynotami Heroicznym Męstwem y odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona…  — Lwów : w drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, 1728. — T. 1. — Cz. 2. — 820 s. — S. 162—176. 

Польські шляхетські родини